Il doppio del torneo di tennis Parioli Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Federico Mordegan che hanno battuto in finale Sean Cole e Jon Ireland 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Maurice Ruah /  Mario Tabares (semifinali)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (Campioni)

 Xavier Daufresne /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)
 Sean Cole /  Jon Ireland (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1993